Арский — многозначный термин, может означать:

Фамилии 
 Арский (Андреев), Николай Николаевич (1903—1974) — артист.
 Арский, Павел Александрович (1886—1967) — советский поэт.
 Арский, Феликс Наумович (1929—1987) — советский историк и писатель.
 Арский, Юрий Михайлович (1936—2022) — советский и российский учёный.

 Арская, Екатерина Андреевна (1875—1937) — святая новомученица Российская.
 Арская, Наталия Александровна (1942—2021) — писатель, журналист, внучка поэта Павла Арского

Топонимы 
 Арская дорога — административно-территориальная единица в составе Казанского уезда Российской империи.
 Арская сторона — историческое название Заказанья в Казанском ханстве.
 Арский район — муниципальный район на севере Татарстана.
 Арский Камень — село в Белорецком районе Башкортостана.
 Арский кантон — административно-территориальная единица Татарской АССР.
 Арский уезд — административно-территориальная единица в составе Казанского наместничества Российской империи.
 Арское кладбище — центральный некрополь в современной Казани, в Вахитовском районе города.
 Арское поле — широкая равнина (поле), во времена позднего средневековья занимавшая площадь к востоку от Казанского Кремля.

См. также 
 Арск — город в Татарстане.